Ain Leuh kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aïn Leuh, ort, Meknès-Tafilalet, 
 Ain Leuh (kommun i Marocko), Meknès-Tafilalet, Ifrane, 

Robotskapade Marockoförgreningar